|-
|(59251)||1999 CG21|| align=right|16,2|| align=right|2,220|| align=right|0,048|| align=right|1,03|| align=right|3,307||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59252)||1999 CE25|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,172|| align=right|5,08|| align=right|3,758||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59253)||1999 CH25|| align=right|16,7|| align=right|2,396|| align=right|0,154|| align=right|3,22|| align=right|3,708||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59254)||1999 CL25|| align=right|15,3|| align=right|2,779|| align=right|0,082|| align=right|5,37|| align=right|4,632||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59255)||1999 CB26|| align=right|16,3|| align=right|2,425|| align=right|0,158|| align=right|1,70|| align=right|3,776||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59256)||1999 CG27|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,059|| align=right|6,38|| align=right|3,723||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59257)||1999 CO27|| align=right|15,2|| align=right|2,279|| align=right|0,017|| align=right|6,22|| align=right|3,440||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59258)||1999 CD29|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,177|| align=right|2,87|| align=right|3,636||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59259)||1999 CP29|| align=right|16,4|| align=right|2,277|| align=right|0,075|| align=right|3,06|| align=right|3,434||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59260)||1999 CR29|| align=right|17,1|| align=right|2,347|| align=right|0,133|| align=right|2,99|| align=right|3,596||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59261)||1999 CX29|| align=right|14,9|| align=right|2,801|| align=right|0,206|| align=right|7,09|| align=right|4,687||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59262)||1999 CY29|| align=right|15,6|| align=right|2,410|| align=right|0,175|| align=right|3,45|| align=right|3,741||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59263)||1999 CK30|| align=right|16,2|| align=right|2,429|| align=right|0,194|| align=right|2,25|| align=right|3,784||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59264)||1999 CL30|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,140|| align=right|2,13|| align=right|3,747||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59265)||1999 CJ31|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,088|| align=right|4,49|| align=right|3,540||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59266)||1999 CD32|| align=right|15,7|| align=right|2,354|| align=right|0,063|| align=right|7,75|| align=right|3,611||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59267)||1999 CR32|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,080|| align=right|7,36|| align=right|3,535||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59268)||1999 CU34|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,032|| align=right|4,40|| align=right|3,628||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59269)||1999 CL36|| align=right|15,4|| align=right|2,255|| align=right|0,177|| align=right|7,81|| align=right|3,386||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59270)||1999 CT37|| align=right|15,7|| align=right|2,207|| align=right|0,143|| align=right|3,88|| align=right|3,278||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59271)||1999 CG38|| align=right|16,8|| align=right|2,426|| align=right|0,154|| align=right|1,73|| align=right|3,778||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59272)||1999 CN38|| align=right|16,3|| align=right|2,345|| align=right|0,184|| align=right|0,75|| align=right|3,590||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59273)||1999 CG39|| align=right|15,4|| align=right|2,414|| align=right|0,087|| align=right|5,74|| align=right|3,750||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59274)||1999 CL42|| align=right|16,5|| align=right|2,389|| align=right|0,153|| align=right|7,33|| align=right|3,692||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59275)||1999 CC43|| align=right|15,0|| align=right|3,203|| align=right|0,165|| align=right|4,32|| align=right|5,732||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59276)||1999 CF45|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,061|| align=right|7,43|| align=right|3,618||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59277)||1999 CG45|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,179|| align=right|3,42|| align=right|3,663||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59278)||1999 CT45|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,112|| align=right|2,62|| align=right|3,755||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59279)||1999 CA46|| align=right|18,0|| align=right|2,379|| align=right|0,187|| align=right|2,45|| align=right|3,668||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59280)||1999 CL48|| align=right|15,8|| align=right|2,327|| align=right|0,032|| align=right|2,12|| align=right|3,548||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59281)||1999 CX48|| align=right|15,1|| align=right|2,256|| align=right|0,124|| align=right|6,49|| align=right|3,387||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59282)||1999 CG49|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,110|| align=right|7,21|| align=right|3,610||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59283)||1999 CF50|| align=right|15,6|| align=right|2,524|| align=right|0,100|| align=right|9,22|| align=right|4,009||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59284)||1999 CM50|| align=right|16,6|| align=right|2,313|| align=right|0,159|| align=right|4,91|| align=right|3,518||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59285)||1999 CP50|| align=right|14,4|| align=right|2,226|| align=right|0,172|| align=right|5,58|| align=right|3,320||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59286)||1999 CV51|| align=right|15,3|| align=right|2,594|| align=right|0,174|| align=right|4,51|| align=right|4,178||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59287)||1999 CC54|| align=right|13,6|| align=right|3,040|| align=right|0,063|| align=right|9,83|| align=right|5,301||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59288)||1999 CQ54|| align=right|15,4|| align=right|2,459|| align=right|0,132|| align=right|3,65|| align=right|3,854||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59289)||1999 CA55|| align=right|15,9|| align=right|2,433|| align=right|0,177|| align=right|5,16|| align=right|3,794||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59290)||1999 CC55|| align=right|15,1|| align=right|2,321|| align=right|0,081|| align=right|5,57|| align=right|3,536||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59291)||1999 CJ56|| align=right|14,3|| align=right|2,287|| align=right|0,127|| align=right|7,84|| align=right|3,457||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59292)||1999 CN56|| align=right|15,2|| align=right|2,341|| align=right|0,127|| align=right|4,59|| align=right|3,582||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59293)||1999 CM57|| align=right|14,5|| align=right|2,683|| align=right|0,111|| align=right|6,10|| align=right|4,393||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59294)||1999 CY58|| align=right|15,0|| align=right|2,419|| align=right|0,108|| align=right|6,96|| align=right|3,761||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59295)||1999 CK59|| align=right|16,2|| align=right|2,366|| align=right|0,076|| align=right|7,20|| align=right|3,638||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59296)||1999 CU64|| align=right|14,1|| align=right|2,754|| align=right|0,132|| align=right|15,24|| align=right|4,570||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59297)||1999 CD66|| align=right|15,3|| align=right|2,448|| align=right|0,156|| align=right|1,70|| align=right|3,829||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59298)||1999 CQ66|| align=right|15,3|| align=right|2,280|| align=right|0,121|| align=right|6,20|| align=right|3,442||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59299)||1999 CE68|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,056|| align=right|5,66|| align=right|3,693||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59300)||1999 CW71|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,165|| align=right|4,80|| align=right|3,620||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59301)||1999 CB73|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,115|| align=right|7,21|| align=right|3,603||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59302)||1999 CF74|| align=right|16,6|| align=right|2,352|| align=right|0,103|| align=right|3,05|| align=right|3,606||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59303)||1999 CX75|| align=right|16,1|| align=right|2,376|| align=right|0,127|| align=right|3,33|| align=right|3,662||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59304)||1999 CJ76|| align=right|15,7|| align=right|2,380|| align=right|0,171|| align=right|2,05|| align=right|3,672||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59305)||1999 CD78|| align=right|15,5|| align=right|2,211|| align=right|0,134|| align=right|4,93|| align=right|3,288||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59306)||1999 CN79|| align=right|15,6|| align=right|2,298|| align=right|0,157|| align=right|6,69|| align=right|3,483||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59307)||1999 CT79|| align=right|14,8|| align=right|2,285|| align=right|0,097|| align=right|4,01|| align=right|3,454||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59308)||1999 CQ83|| align=right|14,8|| align=right|2,651|| align=right|0,194|| align=right|13,87|| align=right|4,316||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59309)||1999 CY84|| align=right|15,7|| align=right|2,234|| align=right|0,094|| align=right|4,91|| align=right|3,339||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59310)||1999 CA87|| align=right|15,9|| align=right|2,339|| align=right|0,137|| align=right|5,90|| align=right|3,576||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59311)||1999 CJ87|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,125|| align=right|2,25|| align=right|3,775||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59312)||1999 CR87|| align=right|16,6|| align=right|2,323|| align=right|0,169|| align=right|2,69|| align=right|3,541||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59313)||1999 CF88|| align=right|14,5|| align=right|2,784|| align=right|0,171|| align=right|8,19|| align=right|4,643||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59314)||1999 CP88|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,076|| align=right|10,83|| align=right|3,670||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59315)||1999 CC89|| align=right|15,9|| align=right|2,431|| align=right|0,199|| align=right|3,10|| align=right|3,789||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59316)||1999 CL89|| align=right|15,9|| align=right|2,606|| align=right|0,105|| align=right|4,18|| align=right|4,206||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59317)||1999 CN89|| align=right|17,2|| align=right|2,396|| align=right|0,133|| align=right|4,06|| align=right|3,708||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59318)||1999 CB90|| align=right|14,9|| align=right|2,294|| align=right|0,115|| align=right|8,43|| align=right|3,473||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59319)||1999 CT91|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,093|| align=right|6,52|| align=right|3,694||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59320)||1999 CH92|| align=right|15,3|| align=right|2,367|| align=right|0,106|| align=right|6,88|| align=right|3,640||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59321)||1999 CF93|| align=right|16,3|| align=right|2,421|| align=right|0,144|| align=right|3,54|| align=right|3,767||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59322)||1999 CB95|| align=right|15,7|| align=right|2,439|| align=right|0,145|| align=right|3,40|| align=right|3,809||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59323)||1999 CS95|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,122|| align=right|4,58|| align=right|3,491||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59324)||1999 CF97|| align=right|16,9|| align=right|2,358|| align=right|0,110|| align=right|3,32|| align=right|3,620||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59325)||1999 CZ97|| align=right|16,0|| align=right|2,292|| align=right|0,096|| align=right|3,22|| align=right|3,469||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59326)||1999 CO98|| align=right|15,3|| align=right|2,414|| align=right|0,154|| align=right|4,80|| align=right|3,750||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59327)||1999 CG99|| align=right|15,7|| align=right|2,446|| align=right|0,080|| align=right|7,79|| align=right|3,824||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59328)||1999 CM102|| align=right|14,7|| align=right|2,684|| align=right|0,126|| align=right|4,10|| align=right|4,395||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59329)||1999 CN102|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,055|| align=right|4,57|| align=right|3,339||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59330)||1999 CW103|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,053|| align=right|5,64|| align=right|3,425||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59331)||1999 CC104|| align=right|15,6|| align=right|2,779|| align=right|0,065|| align=right|1,95|| align=right|4,633||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59332)||1999 CQ104|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,133|| align=right|2,82|| align=right|3,764||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59333)||1999 CM105|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,168|| align=right|5,75|| align=right|3,559||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59334)||1999 CY105|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,200|| align=right|6,08|| align=right|3,574||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59335)||1999 CR106|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,182|| align=right|10,44|| align=right|4,170||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59336)||1999 CR110|| align=right|15,0|| align=right|2,299|| align=right|0,098|| align=right|6,33|| align=right|3,486||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59337)||1999 CT111|| align=right|14,6|| align=right|3,070|| align=right|0,090|| align=right|9,19|| align=right|5,379||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59338)||1999 CV111|| align=right|15,3|| align=right|2,778|| align=right|0,157|| align=right|6,59|| align=right|4,631||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59339)||1999 CT113|| align=right|16,2|| align=right|2,285|| align=right|0,163|| align=right|6,08|| align=right|3,453||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59340)||1999 CV116|| align=right|16,0|| align=right|2,649|| align=right|0,300|| align=right|13,18|| align=right|4,312||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59341)||1999 CY116|| align=right|15,7|| align=right|2,552|| align=right|0,177|| align=right|15,14|| align=right|4,076||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59342)||1999 CS118|| align=right|14,1|| align=right|2,394|| align=right|0,231|| align=right|25,45|| align=right|3,704||MBA||9. februar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59343)||1999 CA123|| align=right|16,2|| align=right|2,432|| align=right|0,191|| align=right|11,86|| align=right|3,792||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59344)||1999 CW123|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,122|| align=right|13,63|| align=right|4,273||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59345)||1999 CK135|| align=right|15,4|| align=right|2,428|| align=right|0,140|| align=right|5,90|| align=right|3,782||MBA||8. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59346)||1999 CC137|| align=right|16,3|| align=right|2,261|| align=right|0,108|| align=right|2,56|| align=right|3,399||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59347)||1999 CX137|| align=right|16,2|| align=right|2,265|| align=right|0,101|| align=right|2,20|| align=right|3,408||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59348)||1999 CU141|| align=right|16,8|| align=right|2,333|| align=right|0,153|| align=right|2,41|| align=right|3,563||MBA||10. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59349)||1999 CN142|| align=right|16,7|| align=right|2,333|| align=right|0,195|| align=right|2,29|| align=right|3,563||MBA||10. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59350)||1999 CT142|| align=right|16,9|| align=right|2,420|| align=right|0,156|| align=right|3,25|| align=right|3,763||MBA||10. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59351)||1999 CQ145|| align=right|15,9|| align=right|2,666|| align=right|0,041|| align=right|3,07|| align=right|4,353||MBA||8. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59352)||1999 CH147|| align=right|15,6|| align=right|2,253|| align=right|0,114|| align=right|9,65|| align=right|3,382||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59353)||1999 CE151|| align=right|15,5|| align=right|2,337|| align=right|0,118|| align=right|6,67|| align=right|3,573||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59354)||1999 CF152|| align=right|15,9|| align=right|2,474|| align=right|0,111|| align=right|5,36|| align=right|3,890||MBA||12. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59355)||1999 CL153|| align=right|13,3|| align=right|5,208|| align=right|0,089|| align=right|0,82|| align=right|11,89||JUT||14. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59356)||1999 CX153|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,126|| align=right|5,83|| align=right|3,415||MBA||13. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59357)||1999 CB154|| align=right|15,5|| align=right|2,458|| align=right|0,143|| align=right|4,93|| align=right|3,853||MBA||14. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59358)||1999 CL158|| align=right|6,9|| align=right|41,58|| align=right|0,209|| align=right|10,03|| align=right|269||CBW||11. februar 1999||Mauna Kea||J. X. Luu; C. Trujillo; D. C. Jewitt
|-
|(59359)||1999 DV|| align=right|15,3|| align=right|2,315|| align=right|0,140|| align=right|4,04|| align=right|3,522||MBA||16. februar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(59360)||1999 DY1|| align=right|15,4|| align=right|2,253|| align=right|0,129|| align=right|6,00|| align=right|3,382||MBA||18. februar 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(59361)||1999 DW2|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,093|| align=right|5,72|| align=right|3,572||MBA||20. februar 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(59362)||1999 DO5|| align=right|14,9|| align=right|2,611|| align=right|0,049|| align=right|14,50|| align=right|4,217||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59363)||1999 DP7|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,147|| align=right|3,62|| align=right|3,761||MBA||18. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59364)||1999 DS7|| align=right|15,0|| align=right|2,364|| align=right|0,116|| align=right|7,13|| align=right|3,634||MBA||18. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59365)||1999 EM|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,112|| align=right|2,02|| align=right|3,626||MBA||9. marec 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(59366)||1999 EE3|| align=right|14,9|| align=right|2,976|| align=right|0,058|| align=right|9,75|| align=right|5,133||MBA||12. marec 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(59367)||1999 EQ3|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,218|| align=right|3,17|| align=right|3,638||MBA||15. marec 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(59368)||1999 EP4|| align=right|14,6|| align=right|2,546|| align=right|0,210|| align=right|16,31|| align=right|4,061||MBA||12. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59369)||1999 EB5|| align=right|14,9|| align=right|2,966|| align=right|0,128|| align=right|3,26|| align=right|5,108||MBA||11. marec 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(59370)||1999 EK5|| align=right|16,0|| align=right|2,423|| align=right|0,055|| align=right|5,24|| align=right|3,770||MBA||15. marec 1999||King City||R. G. Sandness
|-
|(59371)||1999 EY6|| align=right|14,6|| align=right|2,454|| align=right|0,148|| align=right|2,95|| align=right|3,843||MBA||14. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59372)||1999 EP8|| align=right|17,2|| align=right|2,455|| align=right|0,171|| align=right|1,84|| align=right|3,845||MBA||14. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59373)||1999 ET10|| align=right|15,4|| align=right|2,404|| align=right|0,204|| align=right|1,78|| align=right|3,727||MBA||14. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59374)||1999 EO12|| align=right|14,7|| align=right|2,901|| align=right|0,181|| align=right|8,27|| align=right|4,939||MBA||15. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59375)||1999 EQ13|| align=right|15,4|| align=right|3,091|| align=right|0,068|| align=right|9,37|| align=right|5,434||MBA||10. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59376)||1999 FK|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,161|| align=right|7,00|| align=right|3,675||MBA||17. marec 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(59377)||1999 FF1|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,314|| align=right|12,59|| align=right|4,115||MBA||17. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59378)||1999 FV3|| align=right|14,8|| align=right|2,921|| align=right|0,078|| align=right|2,23|| align=right|4,990||MBA||19. marec 1999||Modra||A. Galád; J. Tóth
|-
|(59379)||1999 FO4|| align=right|16,1|| align=right|2,651|| align=right|0,066|| align=right|2,45|| align=right|4,316||MBA||17. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59380)||1999 FA5|| align=right|15,5|| align=right|2,560|| align=right|0,124|| align=right|4,13|| align=right|4,096||MBA||17. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59381)||1999 FZ5|| align=right|16,2|| align=right|2,359|| align=right|0,123|| align=right|3,12|| align=right|3,622||MBA||16. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59382)||1999 FP6|| align=right|17,0|| align=right|2,593|| align=right|0,098|| align=right|2,05|| align=right|4,175||MBA||17. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59383)||1999 FY9|| align=right|15,6|| align=right|2,439|| align=right|0,160|| align=right|2,53|| align=right|3,808||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59384)||1999 FH10|| align=right|15,7|| align=right|2,379|| align=right|0,032|| align=right|7,35|| align=right|3,668||MBA||22. marec 1999||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(59385)||1999 FH15|| align=right|15,5|| align=right|2,550|| align=right|0,073|| align=right|6,78|| align=right|4,071||MBA||19. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59386)||1999 FJ17|| align=right|15,1|| align=right|2,703|| align=right|0,243|| align=right|17,84|| align=right|4,444||MBA||23. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59387)||1999 FZ17|| align=right|15,9|| align=right|2,278|| align=right|0,143|| align=right|1,75|| align=right|3,436||MBA||23. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59388)||1999 FU19|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,121|| align=right|4,15|| align=right|3,712||MBA||24. marec 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(59389)||1999 FF21|| align=right|16,4|| align=right|2,455|| align=right|0,130|| align=right|7,48|| align=right|3,846||MBA||24. marec 1999||Modra||L. Kornoš; J. Tóth
|-
|(59390)||1999 FR21|| align=right|14,8|| align=right|2,937|| align=right|0,101|| align=right|6,43|| align=right|5,033||MBA||24. marec 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(59391)||1999 FC22|| align=right|15,1|| align=right|2,705|| align=right|0,028|| align=right|3,29|| align=right|4,449||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59392)||1999 FD23|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,162|| align=right|1,59|| align=right|3,578||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59393)||1999 FG23|| align=right|15,8|| align=right|2,626|| align=right|0,151|| align=right|3,38|| align=right|4,255||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59394)||1999 FZ23|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,135|| align=right|3,21|| align=right|3,662||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59395)||1999 FM25|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,145|| align=right|7,15|| align=right|3,820||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59396)||1999 FY25|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,178|| align=right|4,83|| align=right|3,405||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59397)||1999 FT26|| align=right|15,6|| align=right|2,437|| align=right|0,150|| align=right|3,56|| align=right|3,803||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59398)||1999 FF29|| align=right|15,7|| align=right|2,236|| align=right|0,187|| align=right|3,68|| align=right|3,344||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59399)||1999 FK30|| align=right|14,6|| align=right|2,466|| align=right|0,103|| align=right|4,36|| align=right|3,873||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59400)||1999 FH31|| align=right|14,3|| align=right|2,462|| align=right|0,238|| align=right|7,00|| align=right|3,863||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59401)||1999 FC32|| align=right|14,9|| align=right|2,443|| align=right|0,141|| align=right|4,81|| align=right|3,818||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59402)||1999 FR32|| align=right|13,5|| align=right|2,395|| align=right|0,273|| align=right|8,42|| align=right|3,705||MBA||23. marec 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59403)||1999 FV34|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,134|| align=right|13,03|| align=right|4,328||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59404)||1999 FW34|| align=right|14,2|| align=right|2,773|| align=right|0,098|| align=right|9,76|| align=right|4,616||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59405)||1999 FA35|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,056|| align=right|14,18|| align=right|4,204||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59406)||1999 FM35|| align=right|15,4|| align=right|2,285|| align=right|0,147|| align=right|2,09|| align=right|3,454||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59407)||1999 FC38|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,126|| align=right|5,94|| align=right|3,552||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59408)||1999 FL40|| align=right|15,8|| align=right|2,424|| align=right|0,194|| align=right|2,06|| align=right|3,773||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59409)||1999 FX42|| align=right|16,9|| align=right|2,382|| align=right|0,119|| align=right|2,13|| align=right|3,677||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59410)||1999 FH50|| align=right|16,0|| align=right|2,433|| align=right|0,132|| align=right|6,17|| align=right|3,795||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59411)||1999 FX50|| align=right|14,7|| align=right|2,369|| align=right|0,096|| align=right|5,45|| align=right|3,647||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59412)||1999 FU51|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,116|| align=right|2,26|| align=right|3,645||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59413)||1999 FN58|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,092|| align=right|5,41|| align=right|3,712||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59414)||1999 FP62|| align=right|16,2|| align=right|2,424|| align=right|0,135|| align=right|3,01|| align=right|3,773||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59415)||1999 GJ|| align=right|15,9|| align=right|2,456|| align=right|0,163|| align=right|2,41|| align=right|3,848||MBA||4. april 1999||Modra||A. Galád; J. Tóth
|-
|(59416)||1999 GM|| align=right|16,0|| align=right|2,408|| align=right|0,167|| align=right|2,14|| align=right|3,736||MBA||5. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|59417 Giocasilli||1999 GD1|| align=right|15,3|| align=right|2,394|| align=right|0,099|| align=right|7,16|| align=right|3,704||MBA||5. april 1999||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(59418)||1999 GJ1|| align=right|15,1|| align=right|2,524|| align=right|0,068|| align=right|6,90|| align=right|4,010||MBA||7. april 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|59419 Prešov||1999 GE2|| align=right|15,6|| align=right|2,579|| align=right|0,111|| align=right|9,35|| align=right|4,142||MBA||9. april 1999||Modra||L. Kornoš; S. Gajdoš
|-
|(59420)||1999 GR2|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,123|| align=right|3,50|| align=right|3,731||MBA||9. april 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(59421)||1999 GV3|| align=right|15,9|| align=right|2,877|| align=right|0,184|| align=right|2,46|| align=right|4,879||MBA||5. april 1999||San Marcello||G. D'Abramo; A. Boattini
|-
|(59422)||1999 GD4|| align=right|14,2|| align=right|2,444|| align=right|0,108|| align=right|13,85|| align=right|3,819||MBA||12. april 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(59423)||1999 GE4|| align=right|14,4|| align=right|2,648|| align=right|0,111|| align=right|12,45|| align=right|4,309||MBA||12. april 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(59424)||1999 GP4|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,106|| align=right|9,82|| align=right|4,198||MBA||10. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59425)||1999 GJ5|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,108|| align=right|1,73|| align=right|3,722||MBA||7. april 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59426)||1999 GS5|| align=right|15,6|| align=right|2,407|| align=right|0,122|| align=right|3,17|| align=right|3,735||MBA||15. april 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(59427)||1999 GM6|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,102|| align=right|5,85|| align=right|3,727||MBA||14. april 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59428)||1999 GK7|| align=right|16,4|| align=right|2,415|| align=right|0,146|| align=right|2,35|| align=right|3,752||MBA||7. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59429)||1999 GK8|| align=right|15,6|| align=right|2,561|| align=right|0,174|| align=right|2,12|| align=right|4,097||MBA||9. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59430)||1999 GT12|| align=right|14,5|| align=right|3,154|| align=right|0,053|| align=right|8,33|| align=right|5,600||MBA||12. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59431)||1999 GG13|| align=right|16,3|| align=right|2,543|| align=right|0,198|| align=right|4,54|| align=right|4,055||MBA||12. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59432)||1999 GW14|| align=right|15,6|| align=right|2,723|| align=right|0,102|| align=right|2,51|| align=right|4,492||MBA||14. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59433)||1999 GH17|| align=right|15,3|| align=right|2,375|| align=right|0,295|| align=right|6,25|| align=right|3,660||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59434)||1999 GR18|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,213|| align=right|12,50|| align=right|4,175||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59435)||1999 GE20|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,168|| align=right|8,72|| align=right|4,154||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59436)||1999 GE21|| align=right|14,8|| align=right|2,471|| align=right|0,183|| align=right|15,39|| align=right|3,883||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59437)||1999 GY21|| align=right|15,1|| align=right|2,751|| align=right|0,026|| align=right|8,21|| align=right|4,561||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59438)||1999 GA22|| align=right|15,8|| align=right|2,592|| align=right|0,115|| align=right|9,67|| align=right|4,173||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59439)||1999 GS23|| align=right|14,3|| align=right|2,687|| align=right|0,171|| align=right|12,66|| align=right|4,404||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59440)||1999 GL24|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,149|| align=right|3,15|| align=right|3,777||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59441)||1999 GZ29|| align=right|14,4|| align=right|2,309|| align=right|0,189|| align=right|4,50|| align=right|3,507||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59442)||1999 GS30|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,141|| align=right|3,37|| align=right|3,725||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59443)||1999 GV30|| align=right|15,1|| align=right|2,682|| align=right|0,147|| align=right|12,82|| align=right|4,392||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59444)||1999 GY30|| align=right|16,7|| align=right|2,220|| align=right|0,125|| align=right|4,80|| align=right|3,306||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59445)||1999 GJ32|| align=right|16,1|| align=right|2,648|| align=right|0,177|| align=right|10,82|| align=right|4,309||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59446)||1999 GO32|| align=right|15,9|| align=right|2,415|| align=right|0,153|| align=right|2,66|| align=right|3,753||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59447)||1999 GV32|| align=right|15,7|| align=right|2,446|| align=right|0,121|| align=right|14,25|| align=right|3,825||MBA||10. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59448)||1999 GC33|| align=right|15,1|| align=right|2,429|| align=right|0,131|| align=right|7,65|| align=right|3,786||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59449)||1999 GH33|| align=right|14,6|| align=right|2,600|| align=right|0,208|| align=right|13,26|| align=right|4,192||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59450)||1999 GW33|| align=right|16,7|| align=right|2,289|| align=right|0,121|| align=right|4,31|| align=right|3,463||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59451)||1999 GX33|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,250|| align=right|11,98|| align=right|4,209||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59452)||1999 GS34|| align=right|14,2|| align=right|3,172|| align=right|0,118|| align=right|4,55|| align=right|5,649||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59453)||1999 GN35|| align=right|15,3|| align=right|2,542|| align=right|0,097|| align=right|4,41|| align=right|4,051||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59454)||1999 GO35|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,134|| align=right|8,95|| align=right|3,776||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59455)||1999 GK36|| align=right|15,1|| align=right|2,395|| align=right|0,157|| align=right|2,54|| align=right|3,706||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59456)||1999 GJ38|| align=right|16,2|| align=right|2,269|| align=right|0,192|| align=right|4,86|| align=right|3,416||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59457)||1999 GF39|| align=right|14,3|| align=right|2,549|| align=right|0,114|| align=right|15,81|| align=right|4,069||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59458)||1999 GM41|| align=right|15,3|| align=right|2,403|| align=right|0,200|| align=right|10,17|| align=right|3,725||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59459)||1999 GV42|| align=right|14,2|| align=right|3,022|| align=right|0,069|| align=right|11,07|| align=right|5,252||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59460)||1999 GR43|| align=right|15,8|| align=right|2,432|| align=right|0,135|| align=right|7,89|| align=right|3,792||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59461)||1999 GO45|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,091|| align=right|15,89|| align=right|4,306||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59462)||1999 GQ45|| align=right|15,1|| align=right|2,547|| align=right|0,100|| align=right|12,33|| align=right|4,065||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59463)||1999 GV45|| align=right|14,3|| align=right|2,538|| align=right|0,149|| align=right|10,28|| align=right|4,043||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59464)||1999 GM50|| align=right|15,8|| align=right|2,420|| align=right|0,247|| align=right|5,21|| align=right|3,764||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59465)||1999 GS51|| align=right|14,3|| align=right|3,206|| align=right|0,140|| align=right|21,78|| align=right|5,740||MBA||11. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59466)||1999 GE54|| align=right|16,8|| align=right|2,441|| align=right|0,131|| align=right|1,41|| align=right|3,812||MBA||13. april 1999||Xinglong||Spacewatch
|-
|(59467)||1999 GQ57|| align=right|14,0|| align=right|3,047|| align=right|0,090|| align=right|10,47|| align=right|5,318||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59468)||1999 GH61|| align=right|15,9|| align=right|2,707|| align=right|0,205|| align=right|9,47|| align=right|4,452||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59469)||1999 GJ61|| align=right|15,5|| align=right|2,644|| align=right|0,256|| align=right|15,73|| align=right|4,298||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59470)||1999 HM|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,016|| align=right|3,62|| align=right|4,127||MBA||17. april 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(59471)||1999 HP|| align=right|16,2|| align=right|2,569|| align=right|0,141|| align=right|1,34|| align=right|4,117||MBA||17. april 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(59472)||1999 HX|| align=right|14,9|| align=right|2,761|| align=right|0,379|| align=right|29,17|| align=right|4,586||MBA||19. april 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(59473)||1999 HT1|| align=right|14,5|| align=right|2,654|| align=right|0,145|| align=right|5,58|| align=right|4,322||MBA||19. april 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(59474)||1999 HK2|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,216|| align=right|15,05|| align=right|4,100||MBA||20. april 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(59475)||1999 HN2|| align=right|14,3|| align=right|2,463|| align=right|0,053|| align=right|9,31|| align=right|3,864||MBA||19. april 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(59476)||1999 HQ2|| align=right|16,2|| align=right|2,212|| align=right|0,117|| align=right|4,32|| align=right|3,290||MBA||21. april 1999||Hawker||J. B. Child
|-
|(59477)||1999 HP3|| align=right|13,9|| align=right|3,045|| align=right|0,088|| align=right|10,28|| align=right|5,314||MBA||18. april 1999||Catalina||CSS
|-
|(59478)||1999 HR4|| align=right|15,0|| align=right|2,666|| align=right|0,229|| align=right|4,41|| align=right|4,351||MBA||16. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59479)||1999 HX5|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,111|| align=right|14,02|| align=right|4,293||MBA||17. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59480)||1999 HJ7|| align=right|13,8|| align=right|2,971|| align=right|0,072|| align=right|10,53|| align=right|5,119||MBA||19. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59481)||1999 HX8|| align=right|15,6|| align=right|2,520|| align=right|0,044|| align=right|1,04|| align=right|4,000||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59482)||1999 HP10|| align=right|15,9|| align=right|2,805|| align=right|0,155|| align=right|7,29|| align=right|4,697||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59483)||1999 HN11|| align=right|14,8|| align=right|2,631|| align=right|0,276|| align=right|11,40|| align=right|4,266||MBA||16. april 1999||Catalina||CSS
|-
|(59484)||1999 JJ|| align=right|15,1|| align=right|1,921|| align=right|0,047|| align=right|18,20|| align=right|2,661||MBA||6. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59485)||1999 JR|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,154|| align=right|13,72|| align=right|4,296||MBA||4. maj 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59486)||1999 JV|| align=right|14,8|| align=right|2,600|| align=right|0,063|| align=right|14,89|| align=right|4,192||MBA||5. maj 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59487)||1999 JZ1|| align=right|14,9|| align=right|2,533|| align=right|0,152|| align=right|7,30|| align=right|4,031||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(59488)||1999 JE2|| align=right|15,2|| align=right|2,548|| align=right|0,235|| align=right|15,21|| align=right|4,066||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(59489)||1999 JQ2|| align=right|14,2|| align=right|2,399|| align=right|0,145|| align=right|7,37|| align=right|3,714||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(59490)||1999 JD4|| align=right|14,2|| align=right|2,358|| align=right|0,304|| align=right|22,36|| align=right|3,621||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59491)||1999 JO4|| align=right|15,0|| align=right|2,306|| align=right|0,261|| align=right|11,71|| align=right|3,500||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59492)||1999 JU4|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,204|| align=right|15,31|| align=right|4,324||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59493)||1999 JG5|| align=right|16,3|| align=right|1,940|| align=right|0,070|| align=right|21,51|| align=right|2,701||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59494)||1999 JN5|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,196|| align=right|19,49|| align=right|4,117||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59495)||1999 JB6|| align=right|15,2|| align=right|2,816|| align=right|0,096|| align=right|8,98|| align=right|4,724||MBA||6. maj 1999||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(59496)||1999 JY6|| align=right|15,8|| align=right|2,459|| align=right|0,098|| align=right|6,04|| align=right|3,855||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(59497)||1999 JJ7|| align=right|15,7|| align=right|2,683|| align=right|0,039|| align=right|9,85|| align=right|4,394||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(59498)||1999 JG8|| align=right|14,5|| align=right|2,470|| align=right|0,100|| align=right|24,42|| align=right|3,882||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59499)||1999 JP8|| align=right|14,7|| align=right|2,628|| align=right|0,135|| align=right|12,91|| align=right|4,260||MBA||14. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(59500)||1999 JT8|| align=right|15,9|| align=right|2,559|| align=right|0,197|| align=right|15,28|| align=right|4,094||MBA||14. maj 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov